Die Saison 2018/19 war die 28. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Meister wurde der SC Bad Königshofen, während sich der Titelverteidiger OSG Baden-Baden mit dem vierten Platz begnügen musste. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der TuRa Harksheide, der FC Bayern München und Rotation Pankow aufgestiegen. Als einziger Aufsteiger erreichte Harksheide den Klassenerhalt, während Pankow und München direkt wieder absteigen mussten. Rein sportlich wären außerdem die Karlsruher Schachfreunde abgestiegen, da jedoch aus der 2. Bundesliga West zur kommenden Saison kein Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wollte, blieben diese als bester Absteiger in der 1. Liga.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2018/19 (Frauen).

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 27. und 28. Oktober, 17. und 18. November 2018, 12. und 13. Januar, 9. und 10. Februar sowie vom 1. bis 3. März 2019 gespielt. Die letzten drei Runden wurden zentral in Berlin gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisdienst mit Kreuztabelle beim Niedersächsischen Schachverband
 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Einzelnachweise 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2018
bundesliga 201819 Frauen
Sportsaison 2018/19